Морена — скупчення несортованого уламкового матеріалу, який переноситься і відкладається.
 Внутрішня морена — сукупність уламків гірської породи, які знаходяться всередині льодовика.
 Морена Баккарін (англ. Morena Baccarin; народ. 2 червня 1979 року) — американська актриса бразильського походження.
 Фернандо Морена (ісп. Fernando Morena, нар. 2 лютого 1952, Монтевідео) — уругвайський футболіст.
 «Морена» — український містичний фільм-драма 2018 року, реж. Сергій Альошечкін.